Yanggong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanggong (socken i Kina, Anhui), 
 Yanggong (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar